Van Kralingen (geslacht), een oud adellijk geslacht waaruit de heren van Kralingen stamden;
Hugo van Cralingen (ca.1185-1256), een van de oudste heren van Kralingen

De achternaam van een persoon:
Cor van Kralingen (1908-1977), een Nederlands beeldend kunstenaar;
Joop van Kralingen (1916-2001), een Nederlands beeldend kunstenaar;
Miranda van Kralingen (1960), een Nederlandse operazangeres;
Will van Kralingen (1951-2012), een Nederlandse actrice